Воєнний хрест 1914–1918 () — військова нагорода деяких країн світу для нагородження учасників Першої світової війни.
 Воєнний хрест (Чехословаччина, 1918) () — військова нагорода Чехословацької Республіки, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Першій світовій війні.
 Воєнний хрест 1914—1918 () — військова нагорода Франції, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Першій світовій війні.
 Воєнний хрест (Бельгія) () — військова нагорода Бельгії, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Першій та Другій світових війнах та інших воєнних діях.
 Воєнний хрест (Греція) () — військова нагорода Греції, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Першій та Другій світових війнах та у Грецькій громадянській війні.
 Воєнний хрест (Італія) () — військова нагорода Італії, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Першій світовій війні та інших воєнних діях.

Див. також 
 Воєнний хрест
 Воєнний хрест 1939—1945
 Воєнний хрест (УНР)
 Воєнний Хрест (Велика Британія)
 Залізний Хрест (значення)

Військові нагороди